Не меньше пяти кораблей и одна береговая база Королевского флота носили название HMS Britannia, в честь .

 HMS Britannia (1682) — 100-пушечный линейный корабль первого ранга, спущен на воду в 1682, перестроен в 1719; разобран в 1749.
 HMS Britannia (1762) — 100-пушечный линейный корабль первого ранга; спущен на воду в 1762. Переименован в HMS Princess Royal в 1812, затем HMS St George в том же году, HMS Barfleur в 1819. Разобран в 1825.
 HMS Britannia (1781)(?) — 20-пушечный грузовой транспорт; закуплен в 1781; разбился на следующий год.
 HMS Britannia (1820) — 120-пушечный линейный корабль первого ранга; спущен на воду в 1820. Учебный корабль после 1859, разобран в 1869.
 HMS Britannia — 120-пушечный линейный корабль первого ранга; вошел в строй как HMS Prince of Wales; переименован в Britannia в 1869, когда заменил предыдущий учебный корабль HMS Britannia. Разобран в 1916.
 HMS Britannia (1904) — эскадренный броненосец типа King Edward VII, спущен на воду в 1904; потоплен подводной лодкой UB-50 в 1918.
 HMS Britannia — название береговой части, учебной базы кадетов в Дартмуте, созданной из учебных кораблей с тем же названием. Название сохраняла до 1953, после чего переименована в HMS Dartmouth.

См. также 
 Королевская яхта HMY Britannia.